Яна Вячеславовна Кирпиченко (род. 22 января 1996, Рубцовск, Алтайский край) — российская спортсменка, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, чемпионка Универсиады 2019 года в эстафете, трёхкратный бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года в индивидуальных лыжных гонках. Член сборной команды страны.

Биография 
Родилась 22 января 1996 года в городе Рубцовске, Алтайский край. Девочка росла в семье лыжницы, поэтому уже в шесть лет начала активно заниматься лыжным бегом. Тренировалась под руководством Андрея Астанина в Алтайском училище олимпийского резерва. Личным тренером чуть позже стал Артемий Гельманов. Училась в Алтайском государственном педагогическом университете. Мастер спорта международного класса.

Спортивная карьера 
В феврале 2017 года Кирпиченко завоевала бронзовую медаль юниорского Чемпионата Мира в скиатлоне.

На Молодежном Первенстве России, которое состоялось в марте 2017 года, лыжница выиграла скиатлон и завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем.

Дебют на этапах Кубка мира пришёлся на 30 декабря 2017 года.

На Зимней Универсиаде в начале марта 2019 года в Красноярске она в трёх личных гонках завоевала три бронзовые медали. В составе эстафетной четвёрки стала победителем Универсиады 2019 года.

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, Финляндия, 1 марта 2020 года, сборная России, в составе которой приняла участие Кирпиченко стала четвёртой.

Примечания

Ссылки 
 Яна Кирпиченко на спорт-экспресс
 

Лыжники России